Лорьян-2 () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Морбиан. Входит в состав округа Лорьян.

История 
Кантон образован в результате реформы 2015 года.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Груа (2 234 чел.)
 Лорьян (восточные, южные и центральные кварталы, 27 970 чел.)

Политика 
С 2015 года кантон в Совете департамента Морбиан представляют член совета города Лорьян Дамьен Жирар (Damien Girard) (Европа Экология Зелёные) и школьный учитель из Лорьяна Розан Метейер (Rozenn Métayer) (Разные левые).

Ссылки 

Кантоны департамента Морбиан